Hans Hunziker ist der Name folgender Personen:

* Hans Hunziker (Unternehmer) (1874–1942), Schweizer Unternehmer
 Hans Hunziker (Mediziner) (Hans Hunziker-Kramer; 1878–1941), Schweizer Arzt
 Hans Hunziker (Ingenieur) (1879–1951), Schweizer Ingenieur
 Hans-Werner Hunziker (1934–2011), Schweizer Psychologe